Gerry Weber Open 2007 — 15-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в немецком городе Халле и являющегося частью тура ATP в рамках международной серии.

В 2007 году турнир прошёл с 11 по 17 июня. Соревнование продолжало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Роджер Федерер
 в парном разряде —  Ненад Зимонич и  Фабрис Санторо

Общая информация

Соревнования

Одиночный турнир 
  Томаш Бердых обыграл  Маркоса Багдатиса со счётом 7-5, 6-4.
 Бердых выигрывает 1-й одиночный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Багдатис сыграл 3-й одиночный финал в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= Р. Гаске
| RD1-score01-1=68
| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= А. Куреши
| RD1-score02-1=7
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Ф. Кольшрайбер
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= Р. Слёйтер
| RD1-score04-1=65
| RD1-score04-2=5
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= С. Вавринка
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=4
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Е. Королев
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= С. Куэрри
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=3
| RD1-seed08=3
| RD1-team08= Дж. Блейк
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6
| RD1-seed09=8
| RD1-team09= М. Багдатис
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Ж. Симон
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Ш. Коубек
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=5
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Р. Сёдерлинг
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=7
| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= М. Кольманн
| RD1-score13-1=64
| RD1-score13-2=5
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Ф. Майер
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Ю. Мельцер
| RD1-score15-1=66
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=2
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Н. Давыденко
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=4
| RD1-score16-3=6
| RD2-seed01=Q
| RD2-team01= А. Куреши
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Ф. Кольшрайбер
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Е. Королев
| RD2-score03-1=5
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= Дж. Блейк
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=8
| RD2-team05= М. Багдатис
| RD2-score05-1=69
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Р. Сёдерлинг
| RD2-score06-1=7
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=3
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Ф. Майер
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= Н. Давыденко
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01= 
| RD3-team01= Ф. Кольшрайбер
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=3
| RD3-team02= Дж. Блейк
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=8
| RD3-team03= М. Багдатис
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= Ф. Майер
| RD3-score04-1=3
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01= 
| RD4-team01= Ф. Кольшрайбер
| RD4-score01-1=61
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=8
| RD4-team02= М. Багдатис
| RD4-score02-1=7
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3= 
}}

 Финал 

 Парный турнир 
  Симон Аспелин /  Юлиан Ноул''' обыграли  Ненада Зимонича /  Фабриса Санторо со счётом 6-4, 7-6(5).
 Аспелин выигрывает свой 2-й парный титул в сезоне и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Ноул выигрывает свой 2-й парный титул в сезоне и 9-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Gerry Weber Open
 ATP Тур 2007
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт  
 
 

Германия
Теннис
Июнь 2007 года
2007